Isosecuriflustra är ett släkte av mossdjur. Isosecuriflustra ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Isosecuriflustra